Copa Chile 2013/2014 ("Chilenska cupen 2013/2014"), av sponsorskäl "Copa Chile MTS 2013/2014", var den 36:e säsongen av Copa Chile, en turnering som spelades mellan klubbar i Primera División (18 lag) och Primera B (alla 14 lag), totalt 32 lag. Till skillnad från föregående säsong så deltog inga lag från Segunda División Profesional de Chile och Tercera División. Copa Chile 2013/2014 bestod inledningsvis av ett gruppspel där de 32 lagen delades upp i åtta grupper om fyra lag. De två främsta i varje grupp avancerade till slutspelet och åttondelsfinaler. Turneringen organiserades av ANFP (proffsfotbollsförbundet i Chile) och vinnaren kvalificerar sig till Copa Sudamericana 2014. Deportes Iquique vann efter en finalseger mot Huachipato med 3-1 på Estadio Monumental i Santiago.

Gruppspel
De 32 lagen delades in i åtta grupper med fyra lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp går vidare till slutspel och de två sämsta är utslagna. Gruppspelet spelas i sex omgångar - alla lag möter alltså varje lag en gång hemma och en gång borta.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Se även
Torneo Transición 2013 (Primera División)
Primera División 2013/2014
Torneo Transición 2013 (Primera B)
Primera B 2013/2014

2013
2013 i Chile
2014 i Chile
Fotbollssäsongen 2013/2014